Lemieux est un nom propre qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Annette Lemieux (1957-), artiste américaine ;
 Claude Lemieux (1965-), joueur de hockey sur glace québécois ;
 Cyril Lemieux (1967-), sociologue français ;
 Diane Lemieux (1961-), femme politique québécoise ;
 Emmanuel Lemieux (1963-), journaliste et essayiste français ;
 Jean Lemieux (1952-), hockeyeur canadien ;
 Jean Paul Lemieux (1904-1990), peintre québécois ;
 Jean Pierre Lemieux, cartographe, gestionnaire du programme Géobase ;
 Jocelyn Lemieux (1967-), joueur de hockey sur glace québécois ;
  ;
 Karyne Lemieux, actrice québécoise ;
 Laurence Lemieux (1986-), auteure de bande dessinée québécoise ; 
 Lawrence Lemieux (1955-), skipper canadien ;
 Louis-Joseph Lemieux (1869-1952), médecin et homme politique québécois ;
 Marie-Joseph Lemieux (1902-1994), archevêque canadien ;
 Marie-Nicole Lemieux (1975-), chanteuse québécoise ;
 Mario Lemieux (1965-), joueur de hockey sur glace québécois ;
 
 Pierre Lemieux (1947-), économiste libertarien québécois ;
 Pierre Lemieux (1963-), homme politique canadien ;
 Raymond Lemieux (1920-2000), chimiste canadien ;
 Robert Lemieux (1941-2008), avocat et militant indépendantiste, défenseur des membres du Front de libération du Québec ;
 Rodolphe Lemieux (1866-1937), avocat, journaliste, homme politique et professeur canadien ;
 Ron Lemieux (1950-), personnalité politique franco-manitobaine et ancien joueur professionnel de hockey sur glace ;

Pseudonyme 
 Mario Lemieux, de son vrai nom Mario Francis, (1967-), écrivain québécois ;

Toponyme 
 Lemieux est une ancienne municipalité canadienne de l'Ontario.
 Lemieux est une municipalité canadienne du Québec.

Hydronyme 
 Lac Lemieux (rivière Brock Nord), un plan d’eau du versant de la rivière Brock Nord et de la Chibougamau), dans Eeyou Istchee Baie-James (municipalité), au Nord-du-Québec, au Québec, au Canada.

Homonymie de patronyme